Tastatura Popak este o tastatură ergonomică, dezvoltată ținând cont de specificul limbii române. 

Numele provine de la numele autorului, care se numește Nicolae Popa.

Descriere
Ca și alte tastaturi ergonomice, scopul principal este obținerea unei viteze cât mai mari, și corectitudine cât mai aproape de 100%.

Aranjarea tastelor este făcută complet diferit față de QWERTY, pentru ca degetele să se miște cât mai puțin:

Normal:

Cu Shift:

Cu AltGr:

Avantaje

Ca orice tastatură ergonomică, urmărește tastarea cât mai rapidă a caracterelor, conform http://www.invatasingur.ro/popak/studiu.php
Majoritatea timpului (mai mult de 50%), degetele stau pe tastele de bază
Implementează diacriticele (ă,â,î,ș,ț) în poziții facile pentru degete
Introduce alte caractere specifice limbii române: ghilimele jos, ghilimele sus etc
Este mai eficientă decât tastatura standard (Qwerty) chiar și la scrierea în limba engleză

Dezavantaje
Apărând cele 10 diacritice, 10 semne au fost astfel mutate în combinații cu tasta Alt
Așezarea logică a tastelor nu mai coincide cu așezarea lor fizică, deci trebuie învățată

Instalare
Este disponibilă atât pentru Windows, cât și pentru Linux.

Trebuie descărcată și instalată de la adresa http://www.invatasingur.ro/popak .

Vezi și 
 Aranjamentul de tastatură românesc

Bibliografie
 Studiu comparativ Popak-Qwerty autor Nicolae Popa
 Tastatura Dvorak pentru limba engleză

Hardware